Fleurac pode se referir a:
 Fleurac (Charente)
 Fleurac (Dordonha)

Desambiguações de topônimos